Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov erano i campioni in carica. Denis Shapovalov non ha preso parte al torneo, mentre Felix Auger-Aliassime ha partecipato con Benjamin Sigouin, ma sono stati sconfitti in finale da Juan Carlos Manuel Aguilar e Felipe Meligeni Rodrigues Alves, che hanno conquistato il titolo, con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Ulises Blanch /  Yosuke Watanuki (primo turno)
  Kenneth Raisma /  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Felix Auger-Aliassime /  Benjamin Sigouin (finale)
  Miomir Kecmanovic /  Alexei Popyrin (quarti di finale)

  John McNally /  Jeffrey John Wolf (primo turno)
  Marvin Moeller /  Louis Wessels (secondo turno)
  Elliot Benchetrit /  Geoffrey Blancaneaux (quarti di finale)
  Eduard Guell Bartrina /  Genaro Alberto Oliveri (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2016